Pigmène est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Pigmène est un prénom masculin désuet.

Pigmène peut être aussi un patronyme.

Saints chrétiens 
 Pigmène († vers 420), ou Pimène, évêque d'Autun en Bourgogne ; fêté le 31 octobre. 
 Pigmène († entre 300 et 305 ou entre 360 et 363), prêtre romain, jeté dans le Tibre sous Dioclétien ou  sous Julien ; confusion possible entre un des huit martyrs de Césarée de Palestine et un martyr de Rome ; fêté le 24 mars.

Références